Ez a lista az ázsiai országokat tartalmazza GDP, bruttó hazai termék szerint rendezve a 2014-es adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit egy nemzet előállított az adott évben. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra.

A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 2015 októberi jelentésének adatait foglalja magában; az adatok millió amerikai dollárban értendők.

Hiányzik a listáról Szíria, Észak-Korea, Nauru és Makaó.

Kapcsolódó szócikkek 
Ázsia országai
Európai országok GDP szerinti listája
Országok GDP szerinti listája (nominális)

Források
 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2015. október (IMF adatbázis)

Ázsiaiországok
 GDP
Országok rangsorolt listái